A Kishantosi Programot 2005. december 10-én fogadta el az Élőlánc Magyarországért közgyűlése a Fejér megyei Hantoshoz tartozó Kishantoson, a Vidékfejlesztési Központban.

A dokumentum – az ökopárt 2006-os választási programja – a hazai politikatörténetben egyedülálló, rendszerszemléletű, a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot középpontba állító megközelítést kínál, az ökológiai politika programját hirdeti meg.

A Program kilenc fejezetben taglalja az egyes szakpolitikai területekhez kapcsolódó alapelveket és javaslatokat:
 társadalom- és gazdaságpolitika 
 nemzetközi kapcsolatok 
 természeti források 
 agrár- és vidékfejlesztés 
 város és vidéke 
 oktatás 
 kultúra 
 egészség 
 választási rendszer, közhatalom .

A Kishantosi Program – a választási, illetve politikai programok sorában szokatlan módon – nem választja szét a gazdaságpolitikát a társadalompolitikától. Ebben az ökológiai politikára hivatkozik, amely „nem önkorlátozást hirdet: a személytelen gazdasági kényszerűségek uralmát kívánja korlátozni” és olyan gazdálkodást szorgalmaz, amely a természeti és emberi erőforrások megújulását biztosítja, sürgeti a pazarlás és a környezetszennyezés adóztatását. Tagadja, hogy a gazdasági növekedés érdekében hozott áldozatok a jóléthez járulnak hozzá; ellenkezőleg: a társadalmi kiszolgáltatottságot növelik. Fellelhető a Programban mind a konzervatív hagyomány, mind a szociális értékek iránti fogékonyság: „A szélsőséges és igazolhatatlan vagyoni különbségek a társadalom szövetét roncsolják, a természeti források pazarló használata elszegényíti környezetünket. A jövő nemzedékek örökségét pusztító civilizáció nem a fejlődés, hanem a hanyatlás képét mutatja.”

A dokumentum szerzői közt szerepel – többek közt – Bajomi Iván szociológus, Bíró Gáspár egyetemi tanár, politológus, György Lajos ökofilozófus, Miklóssy Endre urbanista, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus, Solymosi Tamás orvos, Szilágyi László, a Hulladék Munkaszövetség vezetője, Szilvási István, az Orvoskamara akkori alelnöke, Tallár Ferenc filozófus, Vajda Zsuzsanna (pszichológus) pszichológus, ifj. Zlinszky János biológus, továbbá az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagjai.

Külső hivatkozások 
 Az Élőlánc honlapjáról
 Szále László:  A jövő Don Quijotéi (Magyar Hírlap online, 2006. január 9.

Kishantosi Program